2012 Голяма награда на САЩ е 34-то за Голямата награда на САЩ и деветнадесети кръг от сезон 2012 във Формула 1, провежда се на 18 ноември 2012 година на Писта на Америките в Остин, Тексас, САЩ.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на САЩ
Спорт в Остин